William Craven, 1:e earl av Craven kan syfta på:

William Craven, 1:e earl av Craven (1608–1697), 1:e baron Craven, upphöjd till earl 1664

William Craven, 1:e earl av Craven (1770–1825), 7:e baron Craven, upphöjd till earl 1801